Альфонсо Сориано (родился 7 января 1976 в Доминиканской республике) — профессиональный бейсболист, левый филдер. В Главной лиге бейсбола дебютировал 14 сентября 1999 года за «Нью-Йорк Янкиз». Выступал также за команды «Техас Рэйнджерс», «Вашингтон Нэшионалс», «Чикаго Кабс».

Статистика

Ссылки 

 Профиль на сайте Retrosheet.org
 Профиль на сайте baseball-reference.com

Родившиеся в Доминиканской Республике
Бейсболисты Доминиканской Республики
Игроки «Нью-Йорк Янкиз»
Игроки «Техас Рейнджерс»
Игроки «Вашингтон Нэшионалс»
Игроки «Чикаго Кабс»
Левые аутфилдеры МЛБ